Dominique Perrin (1798-1876), homme politique français ;
 Dominique Perrin (né en 1946), mathématicien et informaticien universitaire français.